Parsimonius ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Parsimonius (um 1512–1576), deutscher Theologe, Reformator und Konfessionalist, siehe  
  Johannes Parsimonius (1525–1588), deutscher lutherischer Theologe, Historiker und Pädagoge, siehe Johannes Karg
  Parsimonius aus Augsburg  (1551–um 1610), schwäbischer Maler, siehe Hans Karg (Maler)